Praia dos Nativos é o uma praia brasileira, situada em Trancoso, ao norte da barra do Rio Trancoso. 

Com águas calmas e arrecifes que formam piscinas naturais, a praia dos Nativos é muito frequentada por turistas. Uma das principais atrações são os riachos que cortam a orla de norte a sul. Em menos de uma hora de caminhada, chega-se ao Rio da Barra.

Nativos